Џон Гавин Малкович (; Кристофер, 9. децембар 1953) амерички је глумац, продуцент и режисер.

Рад у позоришту 

Поједини извори наводе да је хрватског порекла. Сам Малкович је изјавио да не зна поуздано своје порекло и да мисли да му је бака по оцу српског порекла.

Године 1985, у Бродвејском театру „Круг у квадрату”, Малкович је режирао оживљену поставку позоришне представе Оружје и човек, рађену по истоименом делу Џорџа Бернарда Шоа. Радња драме је смештена за време Српско-бугарског рата (1885), а главни јунаци су Рајна, Бугарка која је верена за романтичног бугарског коњичког официра, Сергеја, који се будаласто супротставља практичном и прорачунатом швајцарском официру, Блунчлију, из победничке српске војске. Блунчлија је тумачио Кевин Клајн, чију је улогу преузео Малкович након Клајновог напуштања представе.

Филмографија 

|-
| 1984. || Места у срцу ||Places in the Heart || Господин Вил ||
|-
| 1984. || Поља смрти ||The Killing Fields || Алан Рокоф ||
|-
| 1985. || Смрт трговачког путника ||Death of a Salesman || Биф Ломан ||
|-
| 1985. || Елени ||Eleni || Ник Гејџ ||
|-
| 1986. || || -{Rocket to the Moon}- || Бен Старк ||
|-
| 1987. || Стаклена менажерија ||The Glass Menagerie || Том Вингфилд ||
|-
| 1987. || || -{Making Mr. Right}- || Др Џеф Питерс/Уликс ||
|-
| 1987. || Царство сунца ||Empire of the Sun || Бејси ||
|-
| 1988. || Миљама од куће ||Miles from Home || Бари Максвел ||
|-
| 1988. || Опасне везе ||Dangerous liaisons || Виконт Себастјен де Валмон ||
|-
| 1990. || Чај у Сахари || -{The Sheltering Sky}- || Порт Морсби ||
|-
| 1991. || || -{-{Old Times}-}- || Дили ||
|-
| 1991. || Предмет лепоте ||The Object of Beauty || Џејк ||
|-
| 1991. || || -{Queens Logic}- || Елиот ||
|-
| 1992. || Сенке и магла ||Shadows and Fog || Кловн ||
|-
| 1992. || О мишевима и људима ||Of Mice and Men || Лени Смол ||
|-
| 1993. || На линији ватре ||In the Line of Fire|| Мич Лири ||
|-
| 1993. || || -{Alive}- || Стари Карлитос ||
|-
| 1994. || Срце таме ||Heart of Darkness || Керц ||
|-
| 1995. || || -{O Convento}- || Мајкл || глас
|-
| 1996. || Мери Рајли ||Mary Reilly || Др Хенри Џекил/Едвард Хајд ||
|-
| 1996. || Портрет једне даме ||The Portrait of a Lady || Гилберт Озмонд ||
|-
| 1996. || || -{-{The Ogre}-}- || -{Abel Tiffauges}- ||
|-
| 1997. || Летећа тамница || -{Con Air}- || Сајрус Вирус Грисом ||
|-
| 1998. || Човек са гвозденом маском || -{The Man in the Iron Mask}- || Атос ||
|-
| 1998. || Покераши || -{Rounders}- || Теди КГБ ||
|-
| 1999. || Бити Џон Малкович || -{Being John Malkovich}- || Џон Малкович ||
|-
| 1999. ||Гласник: Прича Јованке Орлеанке || -{The Messenger: The Story of Joan of Arc}- || -{Шарл VII}- ||
|-
| 2000. ||Сенка вампира|| -{Shadow of the Vampire}- || -{F. W. Murnau}- ||
|-
| 2000. || Јадници || -{Les Miserables}- || -{Javert}- ||
|-
| 2001. ||Жестоки момци|| -{Knockaround Guys}- || -{Teddy Deserve}- ||
|-
| 2002. || || -{-{The Dancer Upstairs}-}- || -{Abimael Guzman}- ||
|-
| 2002. || Риплијева игра || -{Ripley's Game}- || Том Рипли ||
|-
| 2003. || Џони Инглиш || -{Johnny English}- || -{Pascal Sauvage}- ||
|-
| 2003. || || -{Um Filme Falado}- || -{Captain John Walesa}- ||
|-
| 2004. || || -{The Libertine}- || -{Charles II}- ||
|-
| 2005. || Аутостоперски водич кроз галаксију || -{The Hitchhiker's Guide to the Galaxy}- || -{Humma Kavula}- ||
|-
| 2005. ||Обоји ме, Кјубрик|| -{Colour Me Kubrick}- || Алан Конвеј ||
|-
| 2006. ||Поверљиво из уметничке школе|| -{Art School Confidential}- || -{Professor Sandiford}- ||
|-
| 2006. || Ерагон || -{Eragon}- || -{Galbatorix}- ||
|-
| 2006. || Климт || -{-{Klimt}- || Густав Климт}- ||
|-
| 2006. || || -{-{The Call}-}- || Свештеник ||
|-
| 2007. ||У транзиту|| -{-{In Transit}-}- || Павлов ||
|-
| 2007. || Беовулф || -{Beowulf}- || -{Unferth}- ||
|-
| 2008. ||Хроника мутанта|| -{The Mutant Chronicles}- || Константин ||
|-
| 2008. || Спали послије читања || -{Burn After Reading}- || Озборн Кокс ||
|-
| 2008. || Замена || -{Changeling}- || пречасни Густав Бриглеб ||
|-
| 2008. ||Велики Бак Хауард|| -{The Great Buck Howard}- || Бак Хауард ||
|-
| 2008. ||Срамота|| -{Disgrace}- || -{David Lurie}- ||
|-
| 2008. || || -{Afterwards}- || -{Dr Joseph Kay}- ||
|-
| 2011. || Трансформерси: Тамна страна Месеца || -{Transformers: Dark of the Moon}- || Брус Бразос ||
|-
| 2013. || Врела срца || -{Warm Bodies}- || пуковник Грижио ||
|-
| 2016. || Зулендер 2 || -{Zoolander 2}- || Скип Тејлор || камео
|-
| 2016. || Пакао на хоризонту || -{Deepwater Horizon}-'' || -{Donald Vidrine}- ||
|}

Извори

Спољашње везе 

 
 
 Малковичев филм који ће премијеру имати за 100 година (Б92, 21. новембар 2015)
 „Моји деда и баба нису хтели да њихова деца науче српско-хрватски језик”, рекао је Џон Малкович ког присваја цео регион (Жена, 11. децембар 2020)

Рођени 1953.
Амерички глумци
Амерички гласовни глумци